«Берт Ригби, ты — дурак» — кинофильм, комедийный мюзикл 1989 года режиссёра Карла Райнера.

Сюжет 
Берт Ригби живёт в маленьком городке Ленгморе, где большинство людей зависит от терпящей плохие времена горнодобывающей компании. Берт решает из шахтёров податься в шоу-бизнес, и он присоединяется к труппе бродячих артистов, выступая за 50 долларов. Однажды Берт получает предложение от одного голливудского продюсера.

В ролях 
 Роберт Линдси — Берт Ригби
 Робби Колтрейн — Сид Трэмпл
 Кэтрин Брэдшоу — Лорел Пеннингтон
 Джеки Гейл — Ай Ай Перлестейн
 Бруно Кёрби — Кайл Дефорест
 Корбин Бернсен — Джим Ширли
 Энн Бэнкрофт — Мередит Перлестейн
 Лиз Смит — миссис Ригби
 Моник Ноэль — подруга Джима Ширли
 Джули Оу — кассирша

Номинации и награды 
 1990 — номинация на премию «Золотая малина» в категории «Худшая женская роль второго плана» (Энн Бэнкрофт).

Отзывы 
Картина получила преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у фильма 40% положительных рецензий на основе 5. Кинокритик Роджер Эберт оценил фильм в 2 звезды из 4-х.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы США 1989 года
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы Warner Bros.